Piên, comune brasiliano
 2816 Pien, asteroide
 Pien-Wen
 Pien-Toijolan talomuseo, museo finlandese

Altri progetti